Por autarquía se entiende uno de estos conceptos: 

Autarquía, del griego autarchía, 'poder sobre sí mismo'. Véase autogobierno, autonomía, autodeterminación, autocontrol.
Autarquía o Autarcía, del griego autárkeia, 'autosuficiencia'. 
autarquía en la España franquista, tras finalizar la Guerra Civil Española (1939-1957) la política del Estado viene definida por el nacionalismo económico.
Autarquía, fabricante español de automóviles eléctricos durante el Franquismo.
 y autarcía